Морфінг ( — трансформація):

 Морфінг — спеціальний ефект в комп'ютерній анімації, що створює ефект плавного переходу (перетікання) між об'єктами.
 Морфінг програмного коду — перетворення кодової послідовності з одного виду в інший.